Pasithoe bilineata är en ringmaskart som beskrevs av McIntosh 1915. Pasithoe bilineata ingår i släktet Pasithoe och familjen Spionidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
bilineata